Belić steht für:
 Belić (Serbien)

Belić bzw. Belic ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Belić (1876–1960), jugoslawischer Linguist
 Danilo Belić (* 1980), serbischer Fußballspieler
 Jordanka Belić (* 1964, geborene Mičić), serbische Schachspielerin
 Milan Belić (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Saša Belić (* 1981), kroatischer Eishockeyspieler
 Svetomir Belić (1946–2002), jugoslawischer Boxer
 Tomáš Belic (* 1978), slowakischer Fußballspieler
 Vanja Belić (* 1983), kroatischer Eishockeyspieler